The G Filez — третій студійний альбом американського репера Celly Cel, виданий лейблами Jive Records і Sick Wid It Records 28 липня 1998 р. Мастеринг: Браян «Big Bass» Ґарднер на Bernie Grundman Mastering, Голлівуд, штат Каліфорнія. Арт-дирекція: Phunky Phat Graphix. Фото: Clifton Photography.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Celly Cel
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми